Села:
 Тимченки — Полтавська область, Зіньківський район
 Тимченки — Сумська область, Недригайлівський район
 Тимченки — Харківська область, Зміївський район
 Тимченки — Харківська область, Первомайський район
 Тимченки — Черкаська область, Золотоніський район